Туфа́н Абдуллович Минну́ллин (; 1935—2012) — советский и российский драматург, прозаик, публицист и общественный деятель, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).

Биография 
Родился 25 августа 1935 года в деревне Большое Мереткозино (ныне Камско-Устьинского района Татарстана). По происхождению татарин.

В 1952 году окончил среднюю школу.

1956—1961 годы — учёба в Театральном училище имени М. С. Щепкина в Москве.

В 1961—1964 годах работал актёром в Мензелинском академическом театре, одновременно продолжал заниматься драматургией.

В 1962 году в Мензелинском академическом театре была принята к постановке его комедия «Люди нашего села». В том же году Татарским Государственным Академическим театром имени Г. Камала была осуществлена постановка его пьесы-сказки «Азат» (Свободный).

В 1964—1967 — работал редактором на Казанской телестудии, одновременно выполняя обязанности литсотрудника в журнале «Чаян» (Скорпион).

С 1968 года профессионально занимался литературной деятельностью.

1975—1977 годы — учёба на Высших литературных курсах в Москве.
1984—1989 годы — председатель правления СП ТАССР.

Народный депутат СССР (1989—1991), член ВС СССР.

Умер 2 мая 2012 года в Казани в РКБ от сердечного приступа. Похоронен на Ново-Татарском кладбище Казани.

Вдова — актриса Театра им. Г.Камала Нажиба Ихсанова (1938—2021), дочь — Альфия Миннуллина — журналист.

Творчество 
Пьесы, получившие наиболее широкое признание театральной общественности: «Люди нашего села» (пост. 1961), «Судьбы, избранные нами» (1972); «Мы уходим, вы остаетесь» (1986); «Прощайте» («Хушыгыз») (1993); историческая драма о сподвижнике Емельяна Пугачёва Бахтияре Канкаеве «Бахтияр Канкаев» (1974); комедии «Четыре жениха для Диляфруз», «Старик из деревни Альдермеш», «Ильгизар + Вера», «Душа моя» и т. д.; драмы «Без луны звезда нам светит» («Ай булмаса йолдыз бар»), «Колыбельная» («Әниләр һәм бәбиләр») и другие.

Звания и награды 
 Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля (1974)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1979) — за пьесу «Альмандар из деревни Альдермеш» («Белая ворона»), поставленную на сцене Татарского ГАДТ имени Г. Камала
 Республиканская премия имени Габдуллы Тукая (1979)
 народный писатель Республики Татарстан (2005)
 заслуженный деятель искусств Татарской АССР
 заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан
 заслуженный деятель искусств РСФСР (22 июня 1984 года) — за заслуги в области советского театрального искусства
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (25 августа 2005 года) — за достойный вклад в развитие татарской национальной литературы и искусства, многолетнюю плодотворную работу в органах государственной власти
 Звание «Почётный гражданин Казани» (2010)

Память 
Его имя носит улица в Вахитовском районе Казани.

Примечания

Ссылки 
 Президент РТ Минтимер Шаймиев вручил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» драматургу Туфану Миннуллину
 страница писателя на сайте Национальной библиотеки Республики Татарстан

Татарские драматурги
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Деятели татарского национального движения
Члены Союза писателей Республики Татарстан
Похороненные на Ново-Татарском кладбище